Sokol – grupa górska w górach Żar na Słowacji
 Sokol – przełęcz w paśmie Karkonoszy, w Czechach
 Sokol – radziecki samochód wyścigowy
 Sokol – szczyt (góra) w paśmie Gór Łużyckich, w Czechach
 Sokol – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Sokol – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach;
 Sokol – szczyt w górach Żar na Słowacji